Fight Night – film muto diretto da Jefferson Moffitt, Gilbert Pratt   (1926)
 Fight Night – videogioco della Accolade del 1985
 Fight Night – serie di videogiochi della EA Sports
 La notte della boxe (Fight Night) – episodio della terza stagione di CSI: Scena del crimine
 Fight Night – singolo dei Migos del 2014